Municipio de Lockwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lockwood (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Lockwood (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Lockwood (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.